Ein Stabilisator ist:
 ein Zusatzstoff in der Chemie, siehe Stabilisator (Chemie)
 ein Stoffgemisch zur Haltbarkeitsmachung von Blut siehe Blutkonserve: Haltbarmachung
 ein Zusatzstoff in der Lebensmittelchemie, siehe Stabilisator (Lebensmittelzusatzstoff)
 ein Bestandteil von Kraftfahrzeugen, siehe Stabilisator (Automobil)
 eine Flosse im Schiffbau, um das Rollen zu verringern, siehe Schiffsstabilisator
 beim Bogenschießen ein Dämpfungselement, siehe Stabilisator (Bogensport)
 in der Mathematik eine Menge von Symmetrien, die einen Punkt fest lässt, siehe Gruppenoperation#Stabilisator
 eine funktionale Komponente von Glas, siehe Stabilisator (Glas)
 ein Apparat in der Verfahrenstechnik, siehe Stabilisator (Verfahrenstechnik)

Siehe auch:
 Stabilisierung